Блажо Марковић се може односити на:

 Блажо Марковић (1905—1949) православни свештеник, учесник Народноослободилачке борбе и већник АВНОЈ-а.
 Блажо Марковић (1920) учесник Народноослободилачке борбе и генерал-мајор ЈНА.